В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Марселла Мескер і Елізабет Смайлі 7–5, 6–2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Венді Тернбулл /  Шерон Волш (чвертьфінал)

 Розалін Феербенк /  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Енн Кійомура /  Алісія Молтон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors